

Sigle 
 Acido ribonucleico
 Arkansas Radio Network
 Australian Radio Network
 Access Research Network
 Accelerated Return Note

Cinema 
Arn - L'ultimo cavaliere (Arn – Tempelriddaren) – film del 2007 diretto da Peter Flinth

Codici 
 ARN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aeroporto di Stoccolma-Arlanda (Svezia)
 arn – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua mapudungun
 ARN – codice ISO 3166-2:MH di Arno (Isole Marshall)